KRZ steht für:
 Kentucky Route Zero, Point-and-Click-Adventure
 Kerry Group (Euronext:KRZ), irischer Nahrungsmittelhersteller
 Basango Mboliasa Airport (IATA-Code), Flughafen in Kiri (Demokratische Republik Kongo), Mai-Ndombe (Provinz), Demokratische Republik Kongo

krz steht für:
 das raum- oder innenzentrierte Bravais-Gitter, siehe Kubisches Kristallsystem #Bravais-Gitter
 Nggarna (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung